Беки — покинутый аул в Галанчожском районе Чеченской Республики.

География 
Расположен на правом берегу реки Гешихи, к юго-востоку от районного центра Галанчож.

Ближайшие развалины бывших аулов: на северо-востоке — бывшие аулы Эрстахо и Коричу, на северо-западе — бывший аул Шюнда, на юго-востоке — бывший аул Басхой, на юго-западе — бывший аул Баст-Хайхи.

История 
Аул Беки ликвидирован в 1944 году после депортации чеченцев. После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1956 году чеченцам было запрещено селиться в данном районе.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района
Населённые пункты, упразднённые в 1944 году в Чечне